Agharta o Agarthi – regno leggendario
 Agharta – album di Miles Davis del 1975
 Agharta – manga